Sänkkista kan syfta på:

 Sänkkista – en timmer- eller metallkonstruktion, som fyllts med sten och sänkts ned i vatten, se Brokista
 Sänkkista – en sänklåda som används för grundläggning av byggnadsverk i vatten eller för arbeten under vatten se Kassun

Byggteknik